Manuel Dieguez was de naam van verschillende personen:
 Manuel Diéguez Lara (1874-1924), Mexicaans politicus, militair en vakbondsleider
 Manuel Diéguez Olaverri (1821-1861), Guatemalteeks dichter